Miejscowości w USA:
 New Athens – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 New Athens – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 New Athens (ang. New Athens Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair